Termisk stabilitet kan henvise til flere ting:
 Termisk stabilitet (vand) beskriver en vandmasses stabilitet og dens modstand mod blanding. Dette beskriver mængden af arbejde der kræves for at transformere vandmassen til en ensartet vanddensitet
 Termisk stabilitet kan også defineres som niveauet for ingen forandring på mikrostrukturelt niveau.
 Termostabilitet er et stofs evne til at modstå irreversibel forandring i dets kemiske eller fysiske struktur, ofte ved at modstå nedbrydning eller polymerisering ved en relativt høj temperatur.